Aleksandrovsk, ville du kraï de Perm (Russie) ;
 Aleksandrovsk, ancien nom de la ville de Poliarny de l'oblast de Mourmansk (Russie) ;
 Aleksandrovsk, nom russe de la ville d'Oleksandrivsk (Ukraine) ;
 Aleksandrovsk, ancien nom de la ville de Zaporijjia (Ukraine) ;
 Aleksandrovsk-Grouchevski, ancien nom de la ville de Chakhty de l'oblast de Rostov (Russie) ;
 Aleksandrovsk-Sakhalinski, ville de l'oblast de Sakhaline (Russie).

Voir aussi